Mit Nullraum wird in der Mathematik bezeichnet:

der Kern einer linearen Abbildung, siehe Kern (Algebra)
ein Vektorraum, der nur aus dem Nullvektor besteht, siehe Nullvektorraum